São Francisco de Assis (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
São Francisco de Assis (Barra Mansa), wijk in Barra Mansa in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
São Francisco de Assis do Piauí, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí